Camarosporiopsis är ett släkte av svampar. Camarosporiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Camarosporiopsis